Tcharek el ariane ou qmirates est une pâtisserie algérienne et une variante non enrobée de sucre glace des tcharek msekar d'où le terme el ariane qui signifie .

Comme l'autre variante, celle-ci est farcie de pâte d'amande parfumée à la cannelle, à la vanille ou au zeste de citron.

Références 

Pâtisserie algérienne